Phragmatopoma är ett släkte av ringmaskar. Phragmatopoma ingår i familjen Sabellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Phragmatopoma